Степан Саркисович Малхасянц (;  — 21 июля 1947) — армянский филолог, лингвист и лексикограф, автор трудов по классическому армянскому языку, автор «Толкового словаря армянского языка», толкователь и переводчик произведений древнеармянских авторов на современный армянский язык. Академик Академии наук Армянской ССР (1943). Лауреат Сталинской премии первой степени (1946). Один из авторов флага Армении.

Биография 

С. С. Малхасянц родился в городе Ахалцихе Российской империи (в настоящее время — Республика Грузия) в 1857 году. Начальное образование получил в церковно-приходской армянской школе Карапетяна в Ахалцихе. С 1874 по 1878 годы обучался в духовной семинарии Геворкяна в Эчмиадзине (Армения).

В последний год обучения в семинарии поступил на факультет востоковедения Санкт-Петербургского Императорского университета. Был учеником К. Патканяна. В 1889 году окончил университет как специалист в области армянского и грузинского языков, а также санскрита, получив ученую степень кандидата.

По окончании обучения преподавал армянский язык в школах и писал статьи в периодических и академических журналах. Возвратившись в Закавказье, начал преподавать в церковно-приходской школе Карапетяна, позже в гимназии Егиазаряна в Ахалцихе, а затем в духовных семинариях Нерсесяна, Овнаняна и Гаяняна в Тифлисе и Геворкяна в Вагаршапате.

После основания в феврале 1920 года Ереванского государственного университета С. Малхасянц преподавал на факультете истории и лингвистики и стал первым преподавателем, прочитавшим первую лекцию в этом новом высшем учебном заведении.

В 1940 году С. Малхасянц был удостоен звания доктора наук в области филологии honoris causa. В 1943 году участвовал в учреждении Академии наук Армянской ССР и был избран её членом.

Умер в 1947 году в Ереване в возрасте 89 лет.

Научные труды 
Степан Малхасянц активно интересовался изучением классической и средневековой историографии Армении ещё до окончания Санкт-Петербургского Императорского университета. В 1885 году опубликовал своё первое критическое издание «Вселенской истории», написанной историком XI века Асохиком — Степаносом Таронеци. Позже опубликовал несколько других критических изданий текстов армянских историков, включая «начальные истории» Армении Фавстоса Бузанда (1896), Себеоса (1899), Лазаря Парпеци (1904) и Мовсеса Хоренаци (1940). К последнему С. Малхасянц испытывал особый интерес и опубликовал свыше 50 трудов «отца армянской истории» в виде книг, статей и монографий.

В последующие годы С. Малхасянц написал ряд трудов по грамматике грабара (классического армянского языка) и ашхарабара (современного армянского языка). Важнейшими исследованиями С. Малхасянца в области языкознания являются работы «Склонение, спряжение и префиксы грабара» (1891) и «Согласование грабара» (1892), которые долгие годы служили пособиями для изучения грабара. В предисловии к работе «Согласование грабара» С. Малхасянц исследовал вопрос происхождения различных диалектов армянского языка и пришел к выводу, что диалекты существовали ещё до создания армянского алфавита, а грабар был одним из них (араратский диалект), который поднялся до уровня литературного языка. В 1958 году был опубликован его перевод на русский язык исторического труда «Джамбр» католикоса XVIII века Симеона Ереванци.

В 1944—1945 годах С. Малхасянц завершил свой монументальный труд — «Толковый словарь армянского языка» в четырёх томах, который был отмечен Сталинской премией (1946). Словарь, над которым учёный начал работать в 1922 году, максимально полно охватывает лексику древне-, средне- и обоих новоармянских литературных языков (восточного и западного), а также многочисленных армянских диалектов. С. Малхасянц исследовал заимствования (как новые, так и старые), включая заимствованные слова из персидского, греческого, ассирийского, русского языков, иврита и других, приводя примеры их употребления и толкование. «Толковый словарь армянского языка», охватывающий около 120 тыс. слов, до сих пор он не утратил своей значимости.

Переводческая деятельность 
С. Малхасянц также занимался переводами произведений с иностранных языков на армянский. Кроме пьес Уильяма Шекспира, в том числе «Короля Лира» (1887) и «Макбета» (1892), он перевёл роман немецкого египтолога и писателя Георга Эберса (Georg Ebers) «Ведь я человек» (Homo sum) (1898).

Семья 
Вскоре после окончания Университета С. Малхасянц женился на Сатеник Павловне Бенклян, с которой прожил всю свою жизнь. У супругов было шестеро детей.

Награды 
 Орден Ленина (24.11.1945).
 Сталинская премия первой степени (1946) — за капитальный труд «Толковый словарь армянского языка» (1944).

Доклад С. Малхасянца послужил основанием для выбора цветов государственного флага Армении во время недолгого периода её независимости (1918—1921). После обретения Арменией независимости в результате распада Советского Союза этот флаг вновь стал её государственным символом.

Память 

В память о Степане Саркисовиче Малхасянце установлена мемориальная доска на доме, где он жил в 1943—1947 годах (дом № 9 по проспекту Месропа Маштоца в Ереване).

Примечания

Литература 
 Badikyan, Khachik. Ստեփան Մալխասյանց («Степан Малхасянц»). Азг. 1 ноября, 2007.
 Garibyan A. Armenia’s Greatest Philologist: To the Centennial of S.S. Malkhasyants Коммунист. 26 декабря, 1957.
 Malkhasyants, Stepan. Material for Armenian Intelletuals' Biographies and Bibliographies. Yerevan, 1962.

Ссылки 
 

Лингвисты Армении
Арменисты
Лексикографы
Академики АН Армянской ССР
Доктора филологических наук
Лингвисты СССР
Преподаватели Ереванского государственного университета
Преподаватели учебных заведений Русской православной церкви